Dębniak – przysiółek wsi Jeleniów w Polsce, położony w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Nowa Słupia.

W latach 1975–1998 przysiółek administracyjnie należał do województwa kieleckiego.

Przez przysiółek przebiega droga wojewódzka nr 756.

Zobacz też 
 Dębniaki

Przypisy 

Jeleniów (województwo świętokrzyskie)